Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Alexander () :
 le comté d'Alexander, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté d'Alexander, situé dans l'État de Caroline du Nord.